Высшие государственные литературные курсы (брюсовские) — курсы, возникшие после ликвидации Брюсовского института
 Высшие литературные курсы литературного института им. А. М. Горького — современные курсы при Московском Литературном институте
 Курсы литературного мастерства Андрея Венедиктовича Воронцова — секретаря Правления Союза писателей России, преподавателя МГОУ, много лет руководивший семинарами прозы в Литературном институте им. Горького.